Der mexikanische Bundesstaat Durango ist in 39 Verwaltungsbezirke (Municipios, Gemeinden) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 5890 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 61 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen auch Farmen (Ranchos, Haziendas) sowie andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften variierte in den letzten Jahren (2000: 6.258; 2010: 5.794).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Panorama sociodemográfico de Durango. Censo de Población y Vivienda 2020 PDF-Datei, (7.787 kB)
 México en Cifras: Durango (10)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Durango (spanisch)

Durango